Hiei ou Hiyei pode se referir a:

 Monte Hiei: uma montanha na prefeitura de Quioto, Japão
 Hiei (couraçado): um couraçado da Classe Kongō operado pela Marinha Imperial Japonesa
 JS Hiei: um contratorpedeiro da Classe Haruna operado pela Força Marítima de Autodefesa do Japão
 Hiei (personagem): um personagem ficcional da série de mangá e anime Yu Yu Hakusho